Aharonov kan syfta på
 Yakir Aharonov (född 1932), israelisk fysiker 
 Aharonov-Bohm-effekten, ett kvantmekaniskt fenomen
 Dorit Aharonov

judiska efternamn